Bastion, een verdedigingswerk dat deel uitmaakt van een vesting of een fort
 Bastion (computerspel), een computerspel uit 2011
 Bastion (straat), een straat in de binnenstad van Venlo, Nederland
 Bastion Hotels, een Nederlandse hotelketen

Zie ook 
Mémorial du Souvenir, een museum in het vestingwerk "Bastion 32" te Duinkerke